Świat według Kiepskich – serial telewizyjny, emitowany od 1999 do 2022 roku.
 Świat według Kiepskich – album zespołu Big Cyc, nagrany w 2000 roku.